Ваље де Оро има више значења:

 Ваље де Оро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ваље де Оро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику